Le Championnat de squash du British Open masculin 2021 est l'édition 2021 du British Open qui se déroule au KCOM Stadium à Kingston upon Hull du 16 au . 

Le tableau comporte 48 joueurs dont 8 têtes de série. Deux wild card sont octroyées à Nick Wall et Sam Todd.

James Willstrop est obligé de se retirer avant le début de l'épreuve, étant testé positif au Covid-19, de même que ses partenaires d’entraînement cas contacts Declan James, Patrick Rooney et Lisa Aitken. Alors qu'il s'est hissé au  tour, Iker Pajares Bernabeu se retire du tournoi, étant cas contact Covid-19 d'un passager du même vol entre l'Espagne et l'Angleterre.

Paul Coll devient le premier joueur néo-zélandais à remporter le British Open en s'imposant face au champion du monde Ali Farag après avoir éliminé le  mondial Mohamed El Shorbagy en demi-finale.

Dotation et points 
En 2021, la dotation est de , identique à celle de l'épreuve féminine. Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 British Open
 British Open féminin 2021
 Saison 2020-2021 de la PSA

Liens externes 
 Fiche tournoi PSA

masculin 2021
Compétition de squash à Kingston upon Hull
Sport en Angleterre en 2021
Sport en août 2021
PSA World Series 2021